Я́ков Алекса́ндрович Фок (, Вятка — ) — русский военный деятель, генерал-лейтенант генерального штаба, участник Первой мировой войны.

Биография 
Родился в семье Александра Антоновича Фока (1815—1874) и Татьяны Петровны Ларионовой (1826—1893), имел двух сестёр и четырёх братьев — Марию Александровну Фок, Елизавету Александровну Фок, Петра Александровича Фока (1854—1886), Александра Александровича Фока (1858—1919), Николая Александровича Фока (1859-?), Владимира Александровича Фока (1866-?).

В 1875—1885 годах учился в Константиновском межевом институте. В 1886 году поступил на службу. В 1886—1888 годах учился в Николаевском инженерном училище. После этого поступил подпоручиком в 12-й саперный батальон. В 1890 году был произведён в поручики. В 1891—1894 учился в Николаевской академии Генерального штаба. После этого был произведён в штабс-капитаны.

В 1894 году поступил вольноопределяющимся в 1-ю Гренадерскую артиллерийскую бригаду.

В 1895—1898 годах был старшим адъютантом штаба 11-й кавалерийской дивизии. В 1896 году был произведён в капитаны и назначен помощником адъютанта штаба Киевского военного округа. В январе-июле 1898 года был старшим адъютантом штаба 21-го армейского корпуса. В 1898—1900 годах был помощником старшего адъютанта штаба Киевского военного округа. В 1899—1900 годах отбывал цензовое командование ротой 130-м пехотном Херсонском полку. В 1900—1901 годах был штаб-офицером для поручений при штабе Киевского военного округа. В 1900 году был произведён в подполковники. В 1901—1904 годах был старшим адъютантом штаба Киевского военного округа.

В 1904—1914 годах был начальником Чугуевского военного училища. В 1904 году был произведён в полковники, в 1910 году — в генерал-майоры. В начале 1914 года был командиром 1-й бригады 15-й пехотной дивизии. В конце 1914 — начале 1916 годов командовал 3-й стрелковой бригадой (с 1915 года — дивизией).

9 апреля 1916 года умер от ран. 19 мая того же года посмертно произведен в генерал-лейтенанты.

Семья 
 Жена — Юлия Александровна Фок (при рождении Бострём). Дочь купца.
 Сын — Александр Яковлевич Фок (1895—1964). Участник первой мировой войны, гражданской войны, капитан. Эмигрировал во Францию, жил в Марселе, затем в Ницце. Жена сына — Вера Петровна Гроссул-Толстая.
 Сын — Владимир Яковлевич Фок (1897—1917). Мичман.

Награды 
 1897 — орден Святого Станислава III степени.
 1902 — орден Святой Анны III степени.
 22 сентября 1910 — орден Святого Владимира IV степени.
 24 октября 1914 — Георгиевское оружие.
 2 декабря 1914 — орден Святого Станислава I степени с мечами.
 2 декабря 1914 — орден Святой Анны I степени с мечами.
 2 декабря 1914 — орден Святого Владимира III степени с мечами.

Ссылки 
 Яков Александрович Фок на сайте «Русская армия в Великой войне»
 Яков Александрович Фок на сайте «Русская императорская армия»
 Яков Александрович Фок на сайте «Российский родословный фонд»

Выпускники Константиновского межевого института
Выпускники Николаевского инженерного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Погибшие в Первую мировую войну